Марты́новы (Мартиновы) — древний дворянский род.

К роду столбового дворянства (Герб. Часть III. № 86), принадлежал Н. С. Мартынов, убивший на дуэли поэта Лермонтова.

Род внесён в VI часть дворянской родословных книг Калужской, Московской, Пензенской и Харьковской губерний.

Мартыновы одного происхождения с Кульневыми, Неглиновскими и Сарафановыми.

Род Мартыновых внесён в VI часть родословных книг Калужской, Московской, Пензенской и Харьковской губерний.

Происхождение и история рода 
Происходит от польского выходца Саввы Мартынова, переселившегося в Русское государство к великому князю Василию Васильевичу Тёмному, который пожаловал его поместьями в Ржеву-Владимирову (1460).   

Опричниками Ивана Грозного являлись Иван и Фёдор Мартыновы (1573)  Погиб под Кесию Грязной Мартынов (июль 1587). 

Савлук Фёдорович за московское осадное сидение (1610) пожалован вотчиной в Рязанском уезде.

Описание гербов

Герб Мартыновых 1785 г. 
В Гербовнике Анисима Титовича Князева 1785 года имеется изображение двух печатей с гербами представителей рода Мартыновых:

 Герб генерал-майора артиллерии (1763) Матвея Григорьевича Мартынова: в серебряном поле щита, посередине горизонтально, широкая красная полоса, на которой три золотые розы (изм. польский герб Долива). Щит увенчан дворянским шлемом с шейным клейнодом, а вместо короны бурелет (намёт отсутствует).  Вокруг щита военная арматура в виде пушек с ядрами, знамён, барабанов.
 Герб Мартынова: в серебряном поле щита, горизонтально, делящая щит на две части, широкая красная полоса с тремя золотыми четырёхлистниками, Внизу под полосой коричневая лилия (изм. польский герб Гоздава). Щит украшен дворянским шлемом повёрнутым вправо (дворянская корона отсутствует). Нашлемник: два орлиных крыла, с красными полосами, на которых по два четырёхлистника. Цветовая гамма намёта не определена. Вокруг щита военная арматура в виде пушек с ядрами, знамён, барабанов.

Герб. Часть III. № 86. 
Герб рода Мартыновых: щит разделён горизонтально на две части, из коих в верхней, в серебряном поле, изображена выходящая из облаков облечённая в латы рука с мечем (польский герб Малая Погоня). В нижней части, в голубом поле, между двух серебряных шестиугольных звёзд виден серебряный полумесяц, рогами вверх обращённый, над которым находится такая же звезда (изменённый польский герб Ксежиц).

Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянской на нём короной. Намёт на щите серебряный, подложенный голубым.

Герб. Часть IX. № 29. 
Герб потомства полковника Алексея Мартынова пожалованного дипломом на дворянское достоинство 15.11.1846 году: щит пересечён, вверху в красном поле, половина встающего грифа с изогнутым мечом в лапе. Внизу, в зелёном поле, золотой пернач, за ним накрест сабля остриём вниз и пика, остриём вверх. Над щитом дворянский коронованный шлем с тремя страусовыми перьями. Намёт: зелёный, подложенный золотом.

Герб. Часть IX. № 30. 
Герб коллежского советника Алексея Мартынова пожалованного дипломом на дворянское достоинство 29.03.1863 году: в лазоревом поле серебряный лебедь вправо с красными глазами, языком, золотым клювом и лапами (польский герб Лебедь), окружён девятью пятиконечными звёздами. Над щитом дворянский коронованный шлем. Нашлемник: серебряный лебедь в право с красными глазами и языком, золотым клювом и лапами. Намёт справа лазоревый с серебром, слева лазоревый с золотом.

Герб. Часть XVIII. № 37. 
Герб потомства генерал-майора Герасима Антоновича Мартынова: в золотом щите чёрный треугольник остриём вниз. Над ним горизонтально серебряная с красными швами крепостная стена. В ней башня с открытыми воротами. Над щитом дворянский коронованный шлем. Нашлемник: два чёрных орлиных крыла. Между ними серебряный лапчатый крест. Намёт: справа чёрный с золотом, слева чёрный с серебром. Девиз: <<ОРУЖИЕМ>> чёрными буквами на золотой ленте.

Известные представители 

 Мартынов Монша — дьяк, воевода в Новгороде-Великом (1614 ).
Мартынов Савлук Фёдорович — участник осады Смоленска (1634).
Мартынов Фёдор Михайлович — погиб в битве с татарами (1643).
Мартынов Фёдор — дьяк (1676).
Мартынов Яков Фёдорович — стольник царицы Евдокии Фёдоровны (1686-1692).
 Мартынов Григорий Фёдорович — рейтар, за службу в войне с Турцией и Крымом пожалован вотчиной (1691).
Мартынов Фёдор Мартынович — дьяк (1692).
 Мартынов Борис Григорьевич — воевода в Кашире, получил от Петра I табакерку усыпанную бриллиантами за услуги его по усмирению стрелецкого бунта (1698) на табакерке была надпись: "Нюхай из этой нюхательницы и вспоминай Петра", участник Севского похода (1709), где был убит.
 Мартыновы: секунд-майор  Егор Ильич, Николай Михайлович, ротмистр Сергей Егорьевич — убиты пугачёвцами (1774).
 Мартынов Павел Петрович — генерал-адъютант императора Николая I.
 Мартынов Андрей Дмитриевич — генерал-лейтенант, кавалер ордена Святого Георгия 3-й степени (1812).
 Мартынов Николай Петрович — генерал-майор, сенатор, кавалер ордена Святого Георгия 3-й степени (1831).

Источники 
 
 Руммель В. В., Голубцов В. В. Родословный сборник русских дворянских фамилий в двух томах, 1886. djvu
 
 Действ. Чл. Русского Генеал. общ. А. Н. Нарцов. Материалы для истории дворянских родов Мартыновых и Слепцовых с их ветвями (гербами, портретами и таблицами). — Тамб. Тип: Типо-литография Губернского правления. 1904 г. (материалы для Тамбовского, Пензенского и Саратовского дворянства).

Примечания 

Шляхетские роды герба Ксежиц
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Шляхетские роды герба Малая Погоня
Шляхетские роды герба Долива
Шляхетские роды герба Гоздава
Шляхетские роды герба Лебедь